Les Issas peuvent désigner deux peuples différents:
 la tribu amérindienne des Catawba (également appelés Issa ou Esaw), mais jamais au pluriel ;
 les Issas, une partie de l'ensemble somali de la Corne de l'Afrique